Als Verbene bezeichnet man:

 die Vertreter der Pflanzengattung Verbenen in der Familie Eisenkrautgewächse, sowie innerhalb der Verbenen
 den Zitronenstrauch bzw. Verveine
 Eisenkraut in der Beschränkung auf Echtes Eisenkraut
 eine Untergruppe bicyclischer Monoterpene, zu denen die Verbenole und die Verbenone gehören